15-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1998 прошла 10 сентября 1998 года в Лос-Анджелесе в Gibson Amphitheatre. Ведущим церемонии был Бен Стиллер.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
Madonna — «Ray of Light»
 Brandy Norwood и Monica — «The Boy Is Mine»
 Puff Daddy и the Family (с The LOX, Lil' Kim, The Notorious B.I.G. и Fuzzbubble) — «It's All About the Benjamins (rock remix)»
 Will Smith — «Gettin' Jiggy wit It»
 The Verve — «Bitter Sweet Symphony»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
Will Smith — «Just the Two of Us»
 David Bowie (с Trent Reznor) — «I'm Afraid of Americans»
 Busta Rhymes — «Put Your Hands Where My Eyes Could See»
 Eric Clapton — «My Father's Eyes»
 Brian McKnight — «Anytime»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
Madonna — «Ray of Light»
 Fiona Apple — «Criminal»
 Mariah Carey (с Puff Daddy и the Family) — «Honey (remix)»
 Natalie Imbruglia — «Torn»
 Shania Twain — «You're Still the One»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
Backstreet Boys — «Everybody (Backstreet’s Back)»
 Garbage — «Push It»
 Matchbox Twenty — «3 a.m.»
 Radiohead — «Karma Police»
 The Verve — «Bitter Sweet Symphony»

Лучший новый артист | Best New Artist 
Natalie Imbruglia — «Torn»
 Cherry Poppin' Daddies — «Zoot Suit Riot»
 Chumbawamba — «Tubthumping»
 Fastball — «The Way»
 Mase — «Feel So Good»

Лучшее рок видео | Best Rock Video 
Aerosmith — «Pink»
 Dave Matthews Band — «Don't Drink the Water»
 Foo Fighters — «Everlong»
 Metallica — «The Unforgiven II»

Лучшее R&B видео | Best R&B Video 
Wyclef Jean — «Gone Till November»
 Brandy Norwood и Monica — «The Boy Is Mine»
 K-Ci & JoJo — «All My Life»
 Usher — «You Make Me Wanna»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
Will Smith — «Gettin' Jiggy Wit It»
 Busta Rhymes — «Put Your Hands Where My Eyes Could See»
 Master P (с Fiend, Silkk the Shocker, Mia X и Mystikal) — «Make 'Em Say Uhh!»
 The Notorious B.I.G. (с Puff Daddy и Mase) — «Mo Money Mo Problems»
 Pras (с Ol' Dirty Bastard и Mýa) — «Ghetto Supastar (That Is What You Are)»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
The Prodigy — «Smack My Bitch Up»
 Backstreet Boys — «Everybody (Backstreet’s Back)»
 Janet Jackson — «Together Again»
 Madonna — «Ray of Light»
 Will Smith — «Gettin' Jiggy wit It»

Лучшее альтернативное видео | Best Alternative Video 
Green Day — «Good Riddance (Time of Your Life)»
 Ben Folds Five — «Brick»
 Garbage — «Push It»
 Radiohead — «Karma Police»
 The Verve — «Bitter Sweet Symphony»

Лучшее видео саундтрека | Best Video from a Film 
Aerosmith — «I Don't Want to Miss a Thing» (из Armageddon)
 Beck — «Deadweight» (из A Life Less Ordinary)
 Celine Dion — «My Heart Will Go On» (из Titanic)
 Goo Goo Dolls — «Iris» (из City of Angels)
 Pras (с Ol' Dirty Bastard и Mýa) — "Ghetto Supastar (That Is What You Are) " (из Bulworth)
 Puff Daddy (с Jimmy Page) — «Come with Me» (из Godzilla)

Прорыв видео | Breakthrough Video 
The Prodigy — «Smack My Bitch Up»
 Busta Rhymes — «Put Your Hands Where My Eyes Could See»
 Garbage — «Push It»
 Sean Lennon — «Home»
 Madonna — «Ray of Light»
 Roni Size/Reprazent — «Brown Paper Bag»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
Madonna — «Ray of Light» (режиссёр: Jonas Akerlund)
 Garbage — «Push It» (режиссёр: Andrea Giacobbe)
 Wyclef Jean — «Gone Till November» (режиссёр: Francis Lawrence)
 The Prodigy — «Smack My Bitch Up» (режиссёр: Jonas Åkerlund)
 Radiohead — «Karma Police» (режиссёр: Джонатан Глейзер)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
Madonna — «Ray of Light» (хореограф: Madonna
 Busta Rhymes — «Put Your Hands Where My Eyes Could See» (хореограф: Fatima Robinson)
 Wyclef Jean — «We Trying to Stay Alive» (хореограф: Henry and Crazy Legs)
 Will Smith — «Gettin' Jiggy wit It» (хореограф: Stretch)

Лучшие эффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
Madonna — «Frozen» (Special Effects: Steve Murgatroyd, Dan Williams, Steve Hiam, and Anthoney Walsham)
 Aerosmith — «Pink» (Special Effects: Kevin Yagher)
 Aphex Twin — «Come to Daddy» (Special Effects: Chris Cunningham)
 Foo Fighters — «Everlong» (Special Effects: Paul Sokol and Chris W.)
 Garbage — «Push It» (Special Effects: Sebasten Caudron)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
Björk — «Bachelorette» (Art Director: Donovan Davidson)
 Death in Vegas — «Dirt» (Art Director: Andrea Giacobbe)
 Foo Fighters — «Everlong» (Art Director: Bill Lakoss)
 Garbage — «Push It» (Art Director: Virginia Lee)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
Madonna — «Ray of Light» (Editor: Jonas Akerlund)
 Aerosmith — «I Don't Want to Miss a Thing» (Editor: Chris Hafner)
 Garbage — «Push It» (Editor: Sylvain Connat)
 The Prodigy — «Smack My Bitch Up» (Editor: Jonas Åkerlund)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
Fiona Apple — «Criminal» (оператор: Harris Savides)
 Garbage — «Push It» (оператор: Max Malkin)
 Madonna — «Ray of Light» (оператор: Henrik Halvarsson)
 Dave Matthews Band — «Don't Drink the Water» (оператор: Dean Karr)
 Radiohead — «Karma Police» (оператор: Stephen Keith-Roach)

Viewer’s Choice 
Puff Daddy и the Family (с The LOX, Lil' Kim, The Notorious B.I.G. и Fuzzbubble -«It's All About the Benjamins (rock remix)»
 Celine Dion — «My Heart Will Go On»
 Green Day — «Good Riddance (Time of Your Life)»
 Matchbox Twenty — «3 a.m.»
 Will Smith — «Gettin' Jiggy wit It»

Награды MTV World

MTV Азия 
  Chrisye — «Kala Cinta Menggoda»
  H.O.T. — «We Are the Future»
  Innuendo — «Belaian Jiwa»
  Kulay — «Shout»
  Nicole Theriault — «Kapolo»

MTV Австралия 
  Grinspoon — «Just Ace»
  Natalie Imbruglia — «Torn»
  Robyn Loau — «Sick with Love»
  Kylie Minogue — «Did It Again»
  Regurgitator — «Black Bugs»
  Screamfeeder — «Hi C’s»
  Silverchair — «Cemetery»

MTV Бразилия 
  Fernanda Abreu — «Jack Soul Brasileiro»
  Barão Vermelho — «Puro Êxtase»
  Biquini Cavadão — «Janaína»
  Charlie Brown Jr. — «Proibida pra Mim»
  Cidade Negra — «Realidade Virtual»
  Claudinho e Buchecha — «Quero te Encontrar»
  Daúde — «Pata Pata»
  Engenheiros do Hawaii — «A Montanha»
  Gabriel o Pensador — «Cachimbo da Paz»
  Ira! — «Eu Não Sei (Can’t Explain)»
  Jota Quest — «Onibusfobia»
  Maskavo Roots — «Djorous»
  Os Paralamas do Sucesso — «Ela Disse Adeus»
  Pato Fu — «Antes Que Seja Tarde»
  Planet Hemp — «Adoled (The Ocean)»
  Racionais MC's — «Diário de um Detento»
  Raimundos — «Andar na Pedra»
  O Rappa — «Vapor Barato»
  Lulu Santos — «Hyperconectividade»
  Soulfly — «Bleed»

MTV Индия 
   — «Main Koi Aisa Geet»
  Аша Бхосле — «Janam Samjha Karo»
   — «O Oh Jaane Jana»
  Лата Мангешкар и Удит Нараян — «Dil To Pagal Hai»
  А. Р. Рахман — «Maa Tujhe Salaam»

MTV Япония 
  Blankey Jet City — «Akai Tanbarin»
  hide with Spread Beaver — «Pink Spider»
  Luna Sea — «Storm»
  Puffy — «Ai no Shirushi»
  Shikao Suga — «Story»

MTV Латинская Америка (Север) 
  Aterciopelados — «Cosita Seria»
  Illya Kuryaki and the Valderramas — «Jugo»
  La Ley — «Fotofobia»
  Molotov — «Gimme Tha Power»
  Plastilina Mosh — «Mr. P. Mosh»

MTV Латинская Америка (Юг) 
  Андрес Каламаро — «Loco»
  Los Fabulosos Cadillacs — «Calaveras y Diablitos»
  Illya Kuryaki and the Valderramas — «Jugo»
  Molotov — «Gimme Tha Power»
  Turf — «Casanova»

MTV Mandarin 
  Black Biscuits — «Stamina»
  Coco Lee — «Di Da Di»
  Karen Mok — «He Doesn’t Love Me»
  Na Ying — «Conquer»
  Power Station — «Cruel Love Letter»
  David Tao — «Beside the Airport»

Video Vanguard Award 
 Beastie Boys

Выступления

Pre-show 
 Barenaked Ladies — «One Week»/«Medley»

Основное шоу 
 Madonna (feat. Lenny Kravitz) — «Shanti/Ashtangi»/«Ray of Light»
 Pras (feat. Ol' Dirty Bastard, Mýa, Wyclef Jean и Canibus) — «Gone Till November»/«Ghetto Supastar (That Is What You Are)»
 Hole — «Celebrity Skin»
 Master P (feat. Silkk Tha Shocker, Mystikal и Mia X) — «Make 'Em Say Uhh!»
 Backstreet Boys — «Everybody (Backstreet’s Back)»
 Beastie Boys — «3 MCs and 1 DJ/Intergalactic»
 Brandy и Monica — «The Boy Is Mine»
 Dave Matthews Band — «Stay (Wasting Time)»
 Marilyn Manson — «The Dope Show»
 Brian Setzer Orchestra — «Jump Jive an' Wail»

При участии 
 Andy Dick и Backstreet Boys — открытие шоу
 Jerry Stiller — монолог во время открытия
 Whitney Houston и Mariah Carey — презентовали Best Male Video
 Rupert Everett и Salma Hayek — презентовали Best Group Video
 Tyra Banks — introduced Pras, Ol' Dirty Bastard, Mýa, Wyclef Jean and Canibus
 Sarah Michelle Gellar и HHanson — презентовали Best New Artist in a Video
 Rob Thomas — представил Hole
 Chris Tucker и Jackie Chan — презентовали Best Video from a Film
 Jada Pinkett Smith и Maxwell — презентовали Best Alternative Video
 Shaquille O'Neal — представил Master P
 Will Smith и Tatyana Ali — презентовали Best Female Video
 Mark McGwire и Sammy Sosa — представили Backstreet Boys
 Jennifer Love Hewitt и Mase — презентовали Best Direction in a Video
 Sarah McLachlan и Natalie Imbruglia — представили International Viewer’s Choice Awards winners
 Tori Amos и Beck — презентовали Best Rap Video
 Usher — introduced Brandy и Monica
 Steven Tyler, Joe Perry и David Spade — презентовали Viewer’s Choice
 Chuck D — презентовал Video Vanguard
 Matt Stone и Trey Parker — представили Dave Matthews Band
 Jennifer Lopez и Mark Wahlberg — презентовали Best R&B Video
 Lenny Kravitz и Gwen Stefani — презентовали Best Rock Video
 Geri Halliwell — презентовала Video of the Year
 Busta Rhymes и Flipmode Squad — представили Brian Setzer Orchestra

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1998
 MTV VMA 1998

Музыкальные премии
1998
1998 год в музыке США
События 10 сентября
Сентябрь 1998 года
1998 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса